Landtagswahlkreis 81 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Meppen (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Bramsche (2003)
 Landtagswahlkreis Melle (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Vechta (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Steinfurt II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Steinfurt I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Borken – Bocholt (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Steinfurt-Süd (1947 bis 1962)